Codonorchis kan syfta på:

 Codonorchis (djur) – ett släkte av nässeldjur
 Codonorchis (växter) – ett släkte av växter